Лу́нный ка́мень может означать:
 Лунный камень — минерал группы калиевых полевых шпатов, разновидность низкотемпературного ортоклаза.
 Лунный камень — одно из разговорных названий минерала селенита, волокнистой модификации гипса.
 Лунный камень — местное название австралийских и тасманийских тектитов, камней «упавших с неба».

 В культуре

 «Лунный камень» — детективный роман Уилки Коллинза (1866). Его экранизации:
 «» — немой фильм, считающийся утраченным (США, 1909).
 «» — немой фильм Фрэнка Крейна (США, 1915).
 «» — фильм Реджинальда Баркера (США, 1934).
 «» — телесериал производства BBC (Великобритания, 1959).
 «» — фильм Роберта Бирмана (Великобритания, 1996).
 «» — мини-телесериал производства BBC (Великобритания, 2016).

 «Лунный камень» — художественный фильм Адольфа Минкина и Игоря Сорохтина (СССР, 1935). 
 «Лунный камень» — эпизод фантастического телесериала «За гранью возможного» (США, 1964)
 «Лунный камень» — песня Майи Кристалинской. 
 «Лунный Камень» () (настоящее имя доктор Карла Софен () — персонаж комиксов компании Marvel Comics.